Sven Bergman kan avse:

 Sven Peter Bergman (1806–1878), politiker och landshövding
 Sven Dan Bergman (1868–1941), ingenjör
 Sven Bergman (ingenjör) (1888–1959), ingenjör
 Sven Bergman (1922–1995), läkare
 Sven-Olof "Berka" Bergman (född 1962), fotbollsspelare
 Sven Bergman (född 1967), journalist